Саиди Нтибазонкиза (; родился 1 мая 1987, Бужумбура) — бурундийский футболист, полузащитник. Выступал в сборной Бурунди.

Карьера

Клубная 
Саиди Нтибазонкиза начал свою футбольную карьеру в возрасте 16 лет в клубе «Витал’О» из города Бужумбура. В 2005 году Нтибазонкиза в качестве беженца переехал в Нидерланды и стал выступать за молодёжный состав клуба НЕК из города Неймегена. Выступая в молодёжном составе, Саиди настолько впечатлил главного тренера Марио Бен, что он перевёл Нтибазонкизу в основной состав клуба. Так как у Саиди было разрешение на работу в Нидерландах, то Нтибазонкиза подписал трёхлетний контракт с клубом.

Дебютировал Саиди в Высшем дивизионе Нидерландов 18 ноября 2006 года в домашнем матче против роттердамской «Спарты», Нтибазонкиза вышел на замену на 46-й минуте матча вместо австралийца Бретта Холмана. Саиди в том матче отличился результативной передачей и жёлтой карточкой, а его команда в итоге проиграла со счётом 1:2. Всего в чемпионате сезона 2006/07 Нтибазонкиза провёл 7 матчей.

В своём втором сезоне за НЕК Саиди редко попадал в основной состав, сыграв лишь в шести матчах чемпионата сезона 2007/08. Однако в следующем сезоне Саиди стал игроком основного состава, во многом благодаря главному тренеру Марио Бену, который использовал Нтибазонкизу на правом фланге нападения. 19 сентября 2008 года Саиди дебютировал в матче первого раунда Кубка УЕФА сезона 2008/09 против румынского «Динамо» из Бухареста, который завершился домашней победой НЕКа со счётом 1:0. В ответном матче, который состоялся 2 октября 2008 года в Бухаресте, футболисты НЕКа сыграли вничью 0:0, и вышли в групповой раунд Кубка УЕФА. С клубом Саиди смог дойти до 1/16 финала кубка, в котором футболисты НЕКа уступили немецкому «Гамбургу» по сумме двух матчей со счётом 0:4.

5 октября 2008 года Саиди забил свой дебютный мяч в составе НЕКа, это произошло в гостевом матче чемпионата Нидерландов против «Фейеноорда», Нтибазонкиза отличился на 55-й минуте матча, который в итоге завершился победой НЕКа со счётом 0:2. До конца декабря 2008 года Саиди в 15 матчах забил 5 мячей.

В начале 2009 года Нтибазонкиза продлил свой контракт с клубом до января 2012 года, но после этого Саиди заявил, что у него есть лишь договорённость с клубом о продлении контракта. Нтибазонкиза также отметил, что его жена и ребёнок пока не могут переехать в Нидерланды, и это создаёт ему много неудобств. Всего за сезон Саиди провёл 28 матчей в чемпионате и забил 5 мячей. В начале июня 2009 года технический директор НЕКа Карлос Альберс заявил, что возобновит переговоры с Саиди о продлении его контракта с клубом.

В августе Саиди отказался выступать за НЕК в предстоящем матче против «Фейеноорда», сославшись на то, что он недоволен своим контрактом с клубом. В свою очередь руководители клуба заявили, что они намерены максимально оштрафовать футболиста. После этого, появилась информация, что Саиди тайно тренируется в рядах австрийского клуба «Ред Булл», и даже уже готов перейти в эту команду. Между тем НЕК обратился к своим адвокатам с просьбой разобраться в деле Нтибазонкизы. Но до арбитражного разбирательства дело не дошло, Саиди вернулся в команду и публично извинился перед своими одноклубниками и руководством клуба. После трёхмесячной эпопеи Нтибазонкиза вернулся в состав команды и уже 1 ноября сыграл свою первую игру, а спустя 20 дней, 21 ноября, Саиди отметился дублем в матче против НАКа, завершившимся вничью 3:3. В 22 матчах чемпионата Нтибазонкиза забил за клуб 5 матчей, а его команда по итогам сезона финишировала лишь на 13-м месте.

После окончания сезона, в услугах Нтибазонкизы были заинтересованы сразу несколько нидерландских клубов, однако сам игрок не хотел продолжать свою карьеру в Нидерландах. 9 июля 2010 года Саиди официально перешёл в польский клуб «Краковия» из города Кракова, сумма сделки между клубами не разглашалась. Несколькими неделями ранее, в этот же клуб перешёл одноклубник Саиди по НЕКу поляк Арек Радомский, именно он и посоветовала Саиди перейти в клуб из Кракова, сказав, что это хорошая команда. В конце июля Нтибазонкиза вместе с командой отправился на предсезонный сбор в Нидерланды. Именно здесь, где последние четыре года выступал Саиди, и состоялся его неофициальный дебют за «Краковию». Однако дебютировать ему пришлось в товарищеской встрече против своей бывшей команды НЕК. Игра между клубами завершилась вничью 1:1. 30 июля «Краковия» провела последний спарринг в Нидерландах, в матче против «Вендама» Нтибазонкиза отыграл 76 минут, а его команда одержала победу со счётом 0:2.

В сборной 
С 2010 года выступает в составе национальной сборной Бурунди. Провёл 8 матчей и забил 1 гол, он также выступал за различные юношеские сборные Бурунди.

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на конец сезона 2011/12)

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Voetbal International 

Футболисты Бурунди
Игроки сборной Бурунди по футболу
Игроки ФК «Витал’О»
Игроки ФК НЕК
Игроки ФК «Краковия»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Кайсар»